Het Achterhuis (dagboek), onder meer uitgebracht door het NIOD als The Diary of Anne Frank: The Critical Edition (1989)
 The Diary of Anne Frank (toneelstuk), een Amerikaans toneelstuk uit 1955, in het Nederlands vertaald als Het Dagboek van Anne Frank
 The Diary of Anne Frank (1959), een Amerikaanse film
 The Diary of Anne Frank (1967), een Amerikaanse televisiefilm van Alex Segal
 The Diary of Anne Frank (1980), een Amerikaanse televisiefilm van Boris Sagal
 The Diary of Anne Frank (1987), een miniserie van de BBC
 The Diary of Anne Frank (2009), een miniserie van de BBC

en:
 Dnevnik Ane Frank (Engelse titel: The Diary of Anne Frank), een Joegoslavische televisiefilm uit 1959
 Anne no nikki (1995) (Engelse titel: The Diary of Anne Frank), een Japanse animefilm

Zie ook 
 Het dagboek van Anne Frank (doorverwijspagina)